Makedónia, vagy Makedón Királyság, ókori államalakulat a Balkán-félsziget középső részén, az „ókori Görögország” része.
 Makedónia régió a Balkán-félszigeten. 
 Makedónia, Görögország egy nagyobb területe északon, az alábbi közigazgatási régiók területén:
 Nyugat-Makedónia
 Közép-Makedónia
 Kelet-Makedónia és Thrákia

Hasonló nevűek
Észak-Macedónia – Észak-macedón Köztársaság (Република Северна Македонија, Republika Szeverna Makedonija), korábbi nevén Macedónia vagy Macedón Köztársaság